Ада́м Ио́сифович Ли́пский () — российский государственный деятель, сенатор (1916—1917), Финляндский генерал-губернатор (март 1917).

Биография 
Родился в 1863 году.

В 1886 году окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета и поступил на государственную службу.

На 1894 год состоял в чине коллежского асессора, работая младшим делопроизводителем в Отделении Свода законов Государственной канцелярии. В 1896 году в чине надворного советника занимал должность старшего делопроизводителя. В 1897 году присвоен чин коллежского советника. В 1902 году присвоен чин статского советника, а в 1905 году — чин действительного статского советника. С 1902 по 1910 год состоял в должности помощника статс-секретаря Отделения Свода законов Государственной канцелярии.

18 октября 1910 года назначен помощником Финляндского генерал-губернатора с присвоением чина тайного советника.

С 1 января 1916 года — член Правительствующего сената.

С 16 по 31 марта 1917 года исполнял должность Финляндского генерал-губернатора (после ареста Франца-Альберта Александровича Зейна).

Скончался в 1921 году.

Библиография 
 Липский А. И. Несменяемость финляндских должностных лиц / А. И. Липского // Журнал Министерства Юстиции. — Петроград, 1917. — № 7 — 8 (Сентябрь — октябрь). — С. 46 — 91.

Примечания 

Сенаторы Российской империи
Тайные советники